Brachyserphus är ett släkte av steklar som beskrevs av Hellén 1941. Brachyserphus ingår i familjen svartsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Svartsteklar
Brachyserphus